het woongebied der Friezen aan de kust van de Waddenzee, zie Groter-Friesland.

en delen daarvan:
 Friesland (officieel: Fryslân), een provincie in Nederland
 het Wetterskip Fryslân, een waterschap dat de provincie beslaat inclusief een deel van Groningen
 Landkreis Friesland, een landkreis in Nedersaksen
 Oost-Friesland, een streek in Nedersaksen
 Kreis Nordfriesland, een kreis in Sleeswijk-Holstein
 West-Friesland, de regio in de provincie Noord-Holland
 Westerlauwers Friesland, het Friesland ten westen van het riviertje de Lauwers
 Klein Friesland, benaming voor de Ommelanden vóór de 16e eeuw

Historische gebieden
 Magna Frisia of Frisia Magna, ook wel 'koninkrijk of hertogdom Friesland' of het '(Groot-)Friese rijk' (circa 500-734)
 graafschap Midden-Friesland (1006-1088/1101)
 condominium Friesland (1165-1498)
 heerlijkheid Friesland (1524-1795)
 departement Friesland, een departement van de Nederlanden (1802-1810)
 Friesland (departement), een Frans departement in de Nederlanden (1810-1813)
 graafschap Oost-Friesland (1464-1744)
 Zeven Friese Zeelanden, de historische benaming voor de gebieden die door de Friezen werden bewoond

Plaatsnamen
 Friesland (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Montferland in de Nederlandse provincie Gelderland
 Friesland (Minnesota), een dorpje in Minnesota, Verenigde Staten
 Friesland (Wisconsin), een dorpje in Wisconsin, Verenigde Staten
 Friesland (Paraguay), een nederzetting ten noordoosten van Asunción, Paraguay

Geografie
 Friesland (gebergte), een gebergte op Antarctica
 Friesland (berg), een berg in het Frieslandgebergte

Merknamen
 De Friesland Zorgverzekeraar, een Nederlandse zorgverzekeraar
 Friesland Bank, een Nederlandse financiële instelling
 Friesland Foods, een Nederlandse zuivelcoöperatie

Schepen
Hr.Ms. Friesland (1898), een pantserdekschip van de Hollandklasse
Hr.Ms. Friesland (1956), een onderzeebootjager uit de Frieslandklasse
Friesland (schip, 1956), een veerboot tussen Enkhuizen en Medemblik
Friesland (schip, 1989), een veerboot tussen Harlingen en Terschelling
Zr.Ms. Friesland (2013), een OPV uit de Hollandklasse

Sportvereniging
 LVV Friesland, een voetbalvereniging uit Leeuwarden

Fictie
 Frisland, een spookeiland in de Atlantische Oceaan

Zie ook 
 Frisia (doorverwijspagina)
 Vriesland (doorverwijspagina)